Andrzej Niemirski
 Arkadiusz Niemirski

Zobacz też 
 Niemirska